Чемпионат Польши 1967 — 24-е первенство, которое проходило с 12 февраля по 1 марта в Щецинe.

В матче за первое место, который проходил в Лодзи, при счёте 3½ : 3½ Богдан Слива отказался от дальнейшего участия и победителем стал Збигнев Дода.

Таблица

Ссылки 
 XXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Szczecin 1967
 24. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1967 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам